

Concept 
 La chance est un concept qui exprime la réalisation d'un événement, bon ou mauvais, sans nécessairement qu'il y ait un lien de cause à effet entre le désir et sa réalisation, bonne ou mauvaise.

Audiovisuel 

 La Chance, film français de René Guissart sorti en 1931 ;
 La Chance, film italien d'Aldo Lado sorti en 1994 ;
 Chance, épisode de la  de la série télévisée X-Files diffusé en 1999 ;
 Chance, film américain sorti en 2002 ;
 Chance, série télévisée avec Hugh Laurie, diffusée à partir de 2016.

Prénom 
 Chance Chancellor, personnage du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour.
 Chance Myers, footballeur américain 
 Chance Milton Vought, ingénieur, un aviateur et un industriel américain.
 Chance Ruffin, lanceur droitier des Ligues majeures de baseball 
 Chance The Rapper, de son vrai nom Chancelor Bennett, rappeur américain.
 Chance Warmack, joueur américain de football américain.

Musique 
 Chance Records, label américain
 Chance !, comédie musicale française d'Hervé Devolder

Albums 
 Chance, album rock de Manfred Mann's Earth Band sorti en 1981

Chansons 
 Chance! de Tsukishima Kirari starring Kusumi Koharu (Morning Musume)

Patronyme 

 Clifford Chance, cabinet d'avocats, d'origine britannique.
 Greyson Chance, chanteur, compositeur, musicien américain.
 Karen Chance, écrivaine américaine.
 James Chance (né en 1953), connu également sous le nom de James White, musicien saxophoniste américain.
 Michael Chance, contre-ténor anglais. 
 Michaël La Chance, écrivain québécois.
 Milky Chance, duo allemand de pop, folk.
 Olivia Chance, footballeuse néo-zélandaise.

Toponyme 

 Chance, zone non incorporée (Unincorporated community) du comté d'Adair dans le Kentucky, aux États-Unis ;
 Chance, census-designated place située en Oklahoma.

Prénom américain